Salmon (Idaho), plaats in de Amerikaanse staat Idaho
 Salmon (persoon), persoon uit de Bijbel
 Salmon (band), Nederlandse progressieve-rockband

en naar de volgende personen met de achternaam Salmon:
 Benoît Salmon
 Colin Salmon
 Félicien Salmon
 Georges Salmon (atleet)
 Georges Salmon (graficus)
 Glen Salmon
 Ian Salmon
 Thomas Salmon